Серия А 1931/1932 () — 3-й сезон чемпионата Италии по футболу. Стартовал 13 сентября 1931 года и завершился 12 июня 1932 года. В 4-й раз в своей истории победителем турнира стал туринский «Ювентус».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1931/1932
Италия
Италия
Спорт в Италии в 1931 году
Спорт в Италии в 1932 году